Сакаб Мукуј има више значења:

 Сакаб Мукуј (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сакаб Мукуј (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику